W47 peut faire référence à :
 W47, une ogive thermonucléaire américaine ;
 W47, la quarante-septième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres